— монотипный род однодольных растений семейства , включающий вид Adrorhizon purpurascens (Thwaites) Hook.f.. Выделен британским ботаником Джозефом Долтоном Гукером в 1898 году.

Распространение, описание 
Единственный вид является эндемиком Шри-Ланки.

Гемикриптофиты. Небольшие эпифитные растения. Псевдобульба узко-цилиндрическая. Лист одиночный, фиолетового оттенка, прямостоячий, кожистый, формой от линейно-продолговатого до ланцетного. Соцветие несёт по нескольку цветков размером около 2,2 см.

Примечания 

Флора Южной Азии
Орхидные
Монотипные роды растений
Эндемики Шри-Ланки